Armènia Pròspera (del seu nom en armeni Բարգավաճ Հայաստանի Կուսակցություն, transliterat Bargavadj Hayastani Kusaktsutyun), partit polític d'Armènia
 Brigada Henri Krasucki, grup de sindicalistes revolucionaris francesos integrat en la Brigada Internacional d'Alliberament a la guerra civil siriana
 Biblia Hebraica (Kittel), edició de principis del segle XX de l'Antic Testament en hebreu
 Interpretació BHK interpretació de la teoria intuicionista proposada per Brouwer, Heyting i Kolmogórov
 Cèl·lula BHK (de l'acrònim en anglès Baby Hamster Kidney), fibroblast usat en proves de biologia molecular